Гран-при Бельгии 1993 года — двенадцатый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1993 года. Соревнования состоялись 29 августа 1993 года на трассе Спа-Франкоршам в городе Спа, Бельгия.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Ален Прост (1:51,095)
 На этом Гран-при команда Лотус завоевала последние очки в своей истории.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Бельгии